Poświęcenie (film 1999)
 Poświęcenie (film 2019)